Цілла (, тінь) — біблійна особа Старого завіту, друга дружина Ламеха.
Цілла була матір'ю Наами та Тувалкаїна.

Примітки

Родовід від Адама до Ноя

Джерела 
 Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Книга Буття
Особи Старого Завіту
Жінки в Біблії